KGH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yongai (Papua Nuova Guinea)